Лиз Уол (; род. 27 мая 1985) — американская журналистка.

С 2011 по 2014 год была корреспондентом российской телевизионной сети «Russia Today», которую покинула со скандалом и обвинениями ресурса во лжи и антиукраинской пропаганде.

Биография 
Уол родилась на  на Филиппинах. Мать филиппинка, отец — американец венгерского происхождения. Выросла в штате Коннектикут. Лиз закончила Фэрфилдский университет. Её бабушка и дедушка по отцу были беженцами из Венгрии, бежавшими от советского нашествия во время Венгерской революции в 1956 году.

Карьера

RT America 
Уол работала в отделении RT в Соединенных Штатах более двух лет.

Она и её коллега Эбби Мартин начали критиковать публикацию RT о происходящем в Крыму в эфире 3 марта 2014. 5 марта 2014 года Лиз отошла от прописанного сценария и отказалась от работы на RT во время своего прямого эфира.

В RT America ответили, назвав действия Лиз Уол «Ничем иным, как трюк саморекламы». Видео об отставке Уол немедленно приобрело вирусный характера в Интернете с миллионами просмотров на YouTube. Она появилась на трех основных американских новостных площадках — CNN, Fox News Channel и MSNBC, была приглашена появиться в The View, а также на шоу Андерсона Купера и Стивена Кольбера для дополнительных интервью.

Барбара Уолтерс сначала высказала критику по отношению к Уол, сказав, что к ней не следует относиться как к герою, но позже Уолтерс отказалась от такого своего мнения и высоко оценила усилия Уол.

Макса Блюменталя и  написали статью для «», в которой отметили, что Лиз Уол работала с Внешнеполитической инициативой. Твиты, разосланные об отставке Уол из учетной записи организации, предупреждали, что «что-то большое может случиться на RT примерно через 20-25 минут», призывая зрителей настроиться на эфир этого телеканала. В июле 2014 года репортёр Сара Ферт из лондонского бюро RT уволилась по аналогичным причинам, что и Уол.

Дальнейшая карьера 
С 2015 года Уол является корреспондентом , где она занимает нишу углубленных отчетов и занимается документальными фильмами о цифровой дезинформации, иностранном вмешательстве в демократические выборы и подъеме политического экстремизма. Ей было предложено выступить на международной основе и рассказать о медиаграмотности, защите демократических выборов и создании кибер-устойчивости.

В январе 2019 года Уол объявила о желании выдвигать свою кандидатуру на выборах 2020 года в Палату представителей США по 23-му конгрессному округу Техас. Было объявлено, что она будет баллотироваться как демократ.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Фэрфилдского университета
Телеведущие США
Журналисты RT